Сен-Бернар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Сен-Бернар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Бернар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Сен-Бернар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн

Також може стосуватись:
 Великий Сен-Бернар () — високогірний перевал між Швейцарією (кантон Вале) та Італією (область Валле-д'Аоста), історичне місце розведення сенбернарів
 Великий Сен-Бернар () — автомобільний тунель, який проходить нижче перевалу Великий Сен-Бернар
 Малий Сен-Бернар () — високогірний перевал між Францією (департамент Савоя) та Італією (область Валле-д'Аоста)